Le tournoi de Stockholm 2014 s'est déroulé du 13 au  et a été joué sur surface dure en salle.

Faits marquants 
 Dans le tournoi en simple, on remarque les performances du jeune Roumain Marius Copil, un qualifié qui, après avoir battu la tête de série numéro 8 João Sousa et Pierre-Hugues Herbert, atteint les quarts de finale. Les trois joueurs bénéficiant d'une wild-card, tous des Suédois, sont éliminés dès le premier tour.
 Tomáš Berdych remporte le tournoi en simple pour la  en battant le tenant du titre Grigor Dimitrov en finale. Il décroche ainsi son  ATP en simple.
 En double, Eric Butorac et Raven Klaasen s'imposent en finale face à Treat Conrad Huey et Jack Sock. Il s'agit respectivement de leur  et  ATP en double.

Résultats en simple 
 Têtes de série 

 Qualifiés 

 Wild cards (invités)

Tableau final

Résultats en double 
 Têtes de série 

 Wild cards (invités)

Tableau final

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Stockholm
 Saison 2014 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
 

ATP 2014
Stockholm
Sport en Suède en 2014
Tennis en octobre 2014